Kim Do-yeon (attrice)
Kim Do-yeon (calciatrice)